Gabrje  steht für:

 Gabrje (Dobrova-Polhov Gradec), Ort in Dobrova-Polhov Gradec, Slowenien
 Gabrje (Novo mesto), Ort in Novo mesto, Slowenien